EDX peut faire référence à :
 école doctorale de l'École polytechnique (l'École polytecchnique étant connue sous le nom de X en France) ;
 Energy dispersive X-ray spectrometry (en français, analyse dispersive en énergie) ;
 EDX, un disc jockey italien.

edX peut faire référence à :
 edX, une plateforme d'apprentissage en ligne.